
Guarani sau  Guaraní se poate referi la:

Etnografie 
 Limba guarani, limbâ amerindienă vorbită de peste 4,9 milioane de persoane în America de Sud
 Guarani (popor), grup etnic în America de Sud

Economie 
 Guaraní paraguyan, moneda oficială din Paraguay

Geografie 
 Departamentul Guaraní, departament în provincia Misiones, Argentina

Orașe 
 Guarani, Minas Gerais oraș din Mina Gerais, Brazilia
 Guarani de Goiás, oraș din Goiás, Brazilia
 Guarani das Missões oraș în Rio Grande do Sul, Brazilia
 Guarani D'Oeste, oraș în São Paulo, Brazilia
 Puerto Guarani, oraș în Alto Paraguay, Paraguay

Sport 
 Club Guaraní, echipă de fotbal din Asunción, Paraguay
 Guarani FC, echipă de fotbal din Campinas, Brazilia